aspekt (astronomia) – pojęcie astronomiczne
 aspekt (botanika) – pojęcie botaniczne
 aspekt (filozofia) – cecha przedmiotu, lub punkt widzenia, z którego ujmuje się dany przedmiot
 aspekt (językoznawstwo) – kategoria gramatyczna
 aspekt (religia) – pojęcie religijne
 Aspekt (czasopismo) – czasopismo
 aspekt w informatyce – programowanie aspektowe

Zobacz też 
 Aspekt buddy
 Aspekt Polski